Regan hace referencia a las siguientes personas:
Regan Harrison, nadador australiano.
Bill Regan (1899-1968), jugador de béisbol estadounidense.
 Charles Tate Regan (1878-1943), ictiólogo británico.
Donald Regan (1918-2003), político estadounidense.
Edward Regan Murphy (n.1961), actor y cómico estadounidense, más conocido como Eddie Murphy.
Gerald Regan (1928–2019), político canadiense. 
Geoff Regan, político canadiense, hijo del anterior. 
Laura Regan, actriz canadiense, hija de Gerald Regan. 
Mark Regan, jugador de rugby británico.
Richie Regan (1930-2002), jugador estadounidense de baloncesto. 
Tom Regan (n.1938), filósofo y defensor de los derechos de los animales estadounidense. 
Vincent Regan (n.1965), actor estadounidense.

Personajes de ficción
Regan hace referencia a los siguientes personajes de ficción:
Regan, hija del Rey Lear en la obra de Shakespeare de ese nombre.
Regan, el nombre de la chica poseída en la película El exorcista.

Lugares llamados Regan:

Regan, pueblo de Dakota del Norte (Estados Unidos).